Augustin Theiner – storico, teologo e archivista tedesco
 Richard Theiner – politico italiano 
 Wojciech Theiner – ex altista polacco